Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andy Murray che ha battuto in finale Rajeev Ram 6-4, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)

 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Grégory Carraz (primo turno)
 Lukáš Dlouhý (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2005